Лос Коломос има више значења:

 Лос Коломос (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Коломос (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Коломос (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Коломос (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику